Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2021

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2020 року була американка Софія Кенін, але цього року вона поступилася в другому колі естонці Каї Канепі.

Турнір виграла японка Наомі Осака, здолавши в фіналі американку Дженніфер Брейді з рахунком 6-4, 6-3. Для Осаки це четвертий виграний мейджор, другий поспіль.

Досягнення та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Марта Костюк.

У першому колі Костюк поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій, а Світоліна переграла Маріє Боузкову з Чехії. У другому колі Світоліна перемогла американку Корі Гофф, а в третьому — представницю Казахстану Юлію Путінцеву.

У четвертому колі Світоліна поступилася американці Джессіці Пегулі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2021
2021 у тенісі